Il singolare del torneo di tennis Richmond Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Arthur Ashe 3-6, 6-2, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Richmond Open 1971